Гульчачак Табрисовна Шари́пова (род. 28 апреля 1958) — театральная актриса, народная артистка Республики Башкортостан (2008).

Биография 
Шарипова Гульчачак Табрисовна родилась в деревне Кинзекеево, Ишимбайского района РБ в 1958 году. В 1986 г. окончила техникум культуры в г. Стерлитамаке. С 1989 года работает в труппе Салаватского государственного башкирского драматического театра.

Вся творческая жизнь актрисы связана с Салаватским башкирским драматическим театром. Гульчачак Табрисовна — поющая актриса лирического жанра, яркого народного колорита, выраженного мелодраматического темперамента.

Роли в спектаклях 
 Шаура — «Шауракай» (М.Бурангулов)
 Райса — «Оставайтесь солнцем» (А.Папаян)
 Зумара — «Во имя любви» (Р.Байбулатов)
 Кунсулу — « Таштугай» (Ф.Буляков)
 Галиябану — «Галиябану» (М.Файзи)
 Сарвар — «Башмачки» (Х.Ибрагимов)
 Абби — «Любовь под вязами» (Ю. О. Нил)
 Насима — «Близнецы» (А.Атнабаев)
 Суфия — «Бабий бунт» (М.Багаев)
 Роза — «Заноза» (Ф.Буляков)
 Сажида — «Прощание» (Т.Миннуллин)
 Рода — «Дальше — тишина» (В.Дельмар)
 Зульхиза — «У обрыва» (Н.Гаитбаев)
 Лилия — «Забавные истории» (Р.Фатыхов, И.Ихсанов)
 Райля — «Цветок прощания — герань» (Ф.Буляков)
 Алтынай — «И имя ей женщина» (З.Атнабаева)
 Монолог — «У войны не женское лицо» (С.Алексеевич)
 Зулейха — «Не покидай меня, надежда» (Х.Иргалин)
 Мария — «Салават» (М.Карим)
 Хадиса — «Убью и уйду» (Н.Гаитбаев)
 Зарифа — «Ушло моё белое лето» (Л.Станкова)
 Люция — «Апрель в Париже» (Л.Станкова)
 Суфия — «Бабий бунт» (М.Багаев,2004)
 Айсылу — «Зайтунгуль» (Н.Асанбаев,2005).
 Сурия — «Вот так случилось» (Т.Миннуллин,2006).
 Сажида — «Он, Она и Я» (З.Хаким,2007г).
 Снежная королева — «Путешествие на планету Мультляндия» (Я.Шарипов,2007)
 Сагида — «Он вернулся» (А.Атнабаев,2009г).
 Мать — «Мамуля» (С.Белов,2009г).
 Зарифа — «Бес в ребро» (М.Багаев,2010г).
 Хариза — «Вишнёвая гора» (Н.Асанбаев,2011 г.).

Награды и премии 
 Народная артистка Республики Башкортостан (2008).
 Заслуженная артистка Республики Башкортостан (1999).
 Лауреат I-й премии Международного конкурса имени Ильгама Шакирова «Татарская песня» (1993).
 В 1993 году Шарипова Г. Т. стала лауреатом и обладательницей 1-й премии в конкурсе имени Ильгама Шакирова «Татарская песня — 1993».
 В 1995 году на Фестивале «Песня Дружбы» (г. Нефтекамск) Г.Шариповой было завоёвано первое место.

Примечания 

Персоналии:Салаватский государственный башкирский драматический театр